Дислокация (латин. "размещение; смещение", от dis- и locus "место, локус"):
 Дислокация в военном деле.
 Дислокация в кристаллографии.
 Смещение костей при переломе (медицина).

См. также 
 Дислокация мозга
 Тектоническая дислокация